Энн Дэ́вис (; 21 декабря 1930, США — 25 февраля 1995, Leesburg, США) — американская фигуристка, бронзовый призёр чемпионата мира 1949 года в парном катании, чемпионка США 1946 года в танцах на льду.

Энн Дэвис выступала в парном катании и танцах на льду вместе с Карлетоном Хоффнером.

Спортивные достижения

Пары

Танцы

Ссылки 
 

Фигуристы США